Louisa River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Louisa River (Tasmanien)
 Louisa River (Margaret River), Nebenfluss des Margaret River in Westaustralien